

Miejscowości w Polsce 
 Łaski – miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Jasło.
 Łaski – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń.

Miejscowości na Ukrainie 
 Łaski – wieś w rejonie narodyckim Ukrainy

Przypisy